Beatrice Draghetti – politica italiana
Francesca Draghetti – attrice, doppiatrice, dialoghista, direttrice del doppiaggio e comica italiana
Roberto Draghetti – attore e doppiatore italiano